Oliva Artés, o MUHBA Oliva Artés, és un museu vinculat al Museu d'Història de Barcelona (MUHBA), situat dins del parc del Centre del Poblenou de Barcelona.

Història 
L'edifici era una nau industrial de 1920, dedicada a la fabricació i reparació de motors, que s'havia d'enderrocar el 2008 per a la construcció del parc del Centre del Poblenou, però a petició dels veïns, l'Ajuntament de Barcelona va decidir mantenir-lo per a convertir-lo en museu. El 2009 es va redactar el projecte de rehabilitació a càrrec de l'arquitecte Jordi Badia i Rodríguez, de l'estudi BAAS Arquitectura, que per problemes econòmics es va anar rehabilitant per etapes fins al 2015.

Arquitectura 
L'edifici es configura en tres naus. La reforma ha respectat les interessants textures interiors de maó. Se li ha afegit un porxo a tota l'amplada de la façana principal, una escala de cargol d'acer galvanitzat daurat per a pujar a l'altell, i un ascensor. Altres actuacions, com les baranes, una passarel·la, la coberta, el paviment, s'han fos amb l'edifici original. Les façanes no tenen interès perquè sempre havien estat envoltades d'edificis annexes.

Museu 
El MUHBA gestiona l'espai, que s'ha concebut com a museu laboratori i participatiu sobre la història, el llegat i el patrimoni de la ciutat contemporània. Es pot visitar l'exposició permanent Interrogar Barcelona. De la industrialització al segle XXI, i exposicions temporals.

Referències 

Museus de Barcelona
Provençals del Poblenou